

Miejscowości i ich części  w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 11, w tym 3 podstawowe
 Załuże – część miasta Sędziszów Małopolski
 Załuże – część wsi Dobrynka w woj. lubelskim, w pow. bialskim, w gminie Piszczac
 Załuże – część wsi Olszyn w woj. lubelskim, w pow. bialskim, w gminie Rokitno
 Załuże – wieś w woj. łódzkim, w pow. bełchatowskim, w gminie Szczerców
 Załuże – wieś w  woj. małopolskim, w pow. dąbrowskim, w gminie Szczucin
 Załuże – część wsi Niwiska w woj. podkarpackim, w pow. kolbuszowskim, w gminie Niwiska
 Załuże – część wsi Dulcza Mała w woj. podkarpackim, w pow. mieleckim, w gminie Radomyśl Wielki
 Załuże – wieś w woj. podkarpackim, w pow. lubaczowskim, w gminie Lubaczów
 Załuże – część wsi Tuszów Narodowy w woj. podkarpackim, w pow. mieleckim, w gminie Tuszów Narodowy
 Załuże – część wsi Zwierzyń w woj. podkarpackim, w pow. leskim, w gminie Olszanica
 Załuże – część wsi Jagiełła w woj. podkarpackim, w pow. przeworskim, w gminie Tryńcza

Miejscowości na Ukrainie 
 Załuże (Залужжя) – wieś w obwodzie iwanofrankiwskim, w rejonie rohatyńskim
 Załuże – wieś w obwodzie lwowskim, w rejonie jaworowskim
 Załuże – wieś w obwodzie lwowskim, w Rejon gródecki
 Załuże – wieś w obwodzie rówieńskim, w rejonie dąbrowickim
 Załuże – wieś w obwodzie rówieńskim, w rejonie dubieńskim
 Załuże – wieś w obwodzie tarnopolskim, w rejonie szumskim
 Załuże – wieś w obwodzie tarnopolskim, w rejonie zbarskim, dawna siedziba gminy wiejskiej
 Załuże – wieś w obwodzie winnickim,  w rejonie tepłyckim
 Załuże – wieś w obwodzie wołyńskim, w rejonie włodzimierskim

Miejscowości na Białorusi 

 Załuże – dawniej folwark. Obecnie część wsi Susze w obwodzie mińskim, w rejonie wołożyńskim, w sielsowiecie Pierszaje.

Zobacz też 
 Załuże-Imbrzyki